Всемирная выставка 1939—1940 годов в Нью-Йорке () — всемирная выставка, проходившая в Нью-Йорке с 30 апреля 1939 года по 27 октября 1940 года. Тема выставки: «Мир завтрашнего дня».

Выставочный ареал располагался в парке Флашинг Медоуз — Корона и занимал площадь 4,9 км², что является пока не побитым рекордом. Выставку посетило около 44 миллионов человек.

Выставка была разделена на тематические зоны: транспорт, коммуникации, продовольствие, управление и т. д.

Во время выставки началась Вторая мировая война. Польская делегация, прибывшая на церемонию открытия, из-за её начала осталась в Соединённых Штатах вместе с так и не открытым памятником королю Польши Ягайло, где он изображён верхом с двумя скрещёнными над головой грюнвальдскими мечами. В 1945 году его установили на гранитный постамент проекта американского архитектора в Центральном парке Нью-Йорка.

Экспозиция СССР 

На Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке экспонировались памятники В. И. Ленину и И. В. Сталину, выполненные в 1938 году из розового гранита скульптором С. Д. Меркуровым и представлявшие собой уменьшенные копии его же памятников, установленных в 1937 году в Дубне на канале имени Москвы. Впоследствии памятник Ленину был установлен в Киеве на Бессарабской площади. Памятник И. В. Сталину сначала был установлен в Москве в Измайловском парке (тогда ПКиО имени Сталина); во времена десталинизации его убрали, а затем, по решению Московского городского Совета народных депутатов от 24 октября 1991 года, он был перенесён в парк искусств «Музеон».

Автор павильона Борис Михайлович Иофан; скульптуры «Рабочий со звездой» — Вячеслав Андреевич Андреев.

Проект станции метро «Маяковская» (1938 год, архитектор А. Н. Душкин, художник А. А. Дейнека), одна из секций которой в натуральную величину экспонировалась в советском павильоне, получил Гран-при выставки. На выставке демонстрировалась картина Василия Сварога «И. В. Сталин и члены Политбюро среди детей в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького», созданная в том же 1939 году.

В 1937—1938 годах инженер-технолог стекла Ф. С. Энтелис в соавторстве со скульптором И. М. Чайковым создал проект хрустального фонтана высотой 4,25 м и диаметром чаши — 2,4 м для экспозиции советского павильона на Международной выставке в Нью-Йорке 1939 года. Работы длились семь месяцев. Фонтан собирали на каркасе из 77 частей из хрусталя, сделанных на разных предприятиях.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Всемирные выставки
1939 год в Нью-Йорке
1940 год в Нью-Йорке